L'edizione 1999 dell'1. divisjon vide la vittoria finale dello Haugesund.

Classifica finale

Verdetti
 Haugesund e Bryne promosse nella Tippeligaen.
 Start qualificato per i play-off (poi vinti contro lo Strømsgodset).
 Lofoten, Skjetten, Hødd e Clausenengen retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1999
Campionato norvegese di calcio